«Футурологи́ческий конгре́сс» () — фантастический роман Станислава Лема, опубликованный в 1971 году. Представляет собой неутешительный прогноз развития человеческого общества в условиях нарастающей социальной конфронтации и стремительного истощения природных ресурсов: правящие круги с помощью химических препаратов погрузили всё человечество в своего рода виртуальную реальность, иллюзорный мир почти полного изобилия и благополучия. Увидеть истинное положение вещей могут лишь единицы и только на короткое время. Настоящая же реальность — полный крах цивилизации.

Сюжет 
Ийон Тихий едет на футурологический конгресс в неблагополучную латиноамериканскую страну. На конгрессе обсуждаются самые животрепещущие вопросы тогдашней футурологии. Широко представлена тема сексуальной революции. Обстановка в стране взрывоопасна — время от времени случаются различные ЧП. В самый разгар конгресса начинаются массовые беспорядки. Власти пытаются их остановить при помощи психотропных средств — «бомб умиротворяющих» или «бумб». Это приводит к другим беспорядкам — бунтари и полиция объединяются и начинают пировать, говорить по душам либо вместе сходить с ума. И.Тихий вместе со знакомыми журналистами укрывается в нижнем этаже подвала, подозревая, что «бумбордировка» скоро может перерасти в бомбардировку. Два раза их пытаются забрать на поверхность для спасения, но это оказывается галлюцинацией. На третий раз Тихий отказывается покидать самый нижний этаж. Потом его ранят из пистолета бывшие офицеры прежнего режима. Тихого доставляют в больницу и замораживают, чтобы в будущем, когда появятся нужные препараты, вылечить от последствий ранения.

Тихого размораживают в 2039 году, в «светлом будущем». Там он пытается освоиться и понять новый порядок вещей. Он изучает обновлённый язык, новые порядки, жизнь химиократического общества. Многое его потрясает — возможность воскрешения даже против воли умершего, новое понимание семьи и брака, обучение, наука, внедрение роботов.

Потом он постепенно узнаёт о «масконах» (галлюциногенах, создающих виртуальную реальность) и о том, что реальность маскируется и приукрашивается; что существуют различные противоядия от галлюциногенов, соответствующие разным степеням допуска к истине (разным уровням правдивости): Земля гибнет. Потребительский рай, чудеса медицины и управление погодой — только всеобщая галлюцинация.
Существуют разные пласты виртуальной реальности — все жители «цивилизованного мира» находятся в максимально благополучной; чтобы перейти на другой уровень реальности, более близкий к правде, требуется химический препарат.
 
Руководитель фирмы, производящей химические препараты, подозревает Тихого в организации революционного подполья. Во время личной встречи с директором, которая затем переходит в драку, Тихий вдруг оказывается в подвале, где участники конгресса прячутся от бомб. Его замораживание и жизнь в будущем тоже были галлюцинацией.

Некоторые слова и выражения из языка будущего 
 алгебраин — препарат для изучения математики.
 бустория — школьный предмет, заменивший историю. Изучают не то, что было, а то, что будет.
 дворцовать — снять дворец на какое-либо время.
 жирократия — коррупция (от выражения «подмазать», «подмазать жиром»).
 интерферент — временное гибридное существо, появляющееся при интерференции программ ревидения. После выключения аппарата время их существования доходит до трёх минут.
 коррумпьютер — робот(компьютер)-взяточник.
 масконы — вещества, скрывающие действительность.
 отрезвин — запрещённый препарат, частично нейтрализующий действие масконов.
 примитивист — недалёкий робот.
 придурист — робот-симулянт, который не хочет работать.
 размороженец — человек, который был много лет назад заморожен, а затем разморожен.
 ревидение — трёхмерное телевидение.
 роботряс, роботрутень — робот-лентяй.
 роботяга — робот-труженик.
 симулянт (в новом смысле) — несуществующий объект, который прикидывается существующим.
 скандалол — препарат для стимуляции скандала.
 трынтравинил — препарат для успокоения.
 хамант — робот-хам.
 цифранин — деревенский робот.
 чуждак — чужой робот.

Влияние 
 Идеи Лема оказали влияние на более поздние произведения, и не только в литературе. Существует мнение, что «Матрица», например, создана в том числе под влиянием «Футурологического конгресса». Впервые идея и проблемы существования виртуальной цивилизации были описаны Лемом в футурологической монографии «Сумма технологии» в 1963 году. То, что впоследствии было заимствовано для создания «Матрицы», Лем называл фантомологией, а устройства по формированию виртуальной реальности — фантомомашинами.
 Проблема виртуальной реальности часто рассматривалась в творчестве Лема; в частности, такая тема присутствует также в рассказе «Ящики профессора Коркорана» в цикле «Из воспоминаний Ийона Тихого».
 Ари Фольман, режиссёр анимационного фильма «Вальс с Баширом», в 2013 году снял фильм «Конгресс» по мотивам романа.

Ссылки 
 Футурологический конгресс на сайте webreading.ru

Книги по алфавиту
Фантастические романы на польском языке
Юмористические романы
Произведения Станислава Лема
Романы 1971 года
Перенаселение в фантастике